McMurrich peut faire référence à :

Patronyme 

 James Playfair McMurrich, zoologue et universitaire canadien ;
 , homme d'affaires et politicien canadien ;
 , joueur de football australien ;
 , avocat et politicien canadien.

Toponyme 

 , municipalité en Ontario, Canada.